Blackwell pode referir-se a:
Blackwell (Oklahoma)
Blackwell (Missouri)
Blackwell (Texas)
Blackwell (Wisconsin)
Blackwell (Ontário)

Desambiguação